Артевелде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Артевелде, Филипп ван (1340—1382) — капитан Гента в 1381—1382 годах, правитель Фландрии в 1382 году.
 Артевелде, Якоб ван (ок. 1290—1345) — отец Филиппа ван Артевелде, один из лидеров оппозиции городов Фландрии против Франции, подняв восстание 1337 года.